Пятый этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в немецком Рупольдинге (ср, 8 января — вс, 12 января 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Женская эстафета

Мужская эстафета

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 10 января 2014 года.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 11 января 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 12 января 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 12 января 2014 года.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Тобиас Арвидсон — 17 место в индивидуальной гонке
  Антон Пантов — 31 место в индивидуальной гонке
  Калев Эрмитс — 54 место в индивидуальной гонке

  Франциска Хидьдебранд — 4 место в индивидуальной гонке
  Франциска Пройс — 4 место в преследовании
  Лор Сулье — 9 место в индивидуальной гонке
  Фуюко Судзуки — 13 место в индивидуальной гонке
  Лиза Тереза Хаузер — 24 место в индивидуальной гонке
   — 36 место в индивидуальной гонке
  Наталия Прекопова — 43 место в индивидуальной гонке
  Аита Гаспарин — 46 место в индивидуальной гонке
  Аннукка Силтакорпи — 75 место в индивидуальной гонке

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

5-й этап